Maple steht für folgende Orte:

in Kanada:
 Maple (Ontario)
 Maple Ridge, Distriktgemeinde

in den Vereinigten Staaten:
 Maple (Arkansas)
 Maple (Illinois)
 Maple (Kentucky)
 Maple (Minnesota)
 Maple (Minnesota)
 Maple (North Carolina)
 Maple (Oklahoma)
 Maple (South Carolina)
 Maple (Bailey County, Texas)
 Maple (Red River County, Texas)
 Maple (Texas)
 Maple (West Virginia)
 Maple (Wisconsin), im Douglas County
 Maple (Town), Town(ship) im Douglas County, Wisconsin
 Maple Heights, Ohio

Maple ist der Familienname folgender Personen:
Brian Maple (* 1939), US-amerikanischer Physiker
 Kenneth A. Maple (* 1968), deutscher Radio-Comedian
 Wiley Maple (* 1990), US-amerikanischer Skirennläufer

Maple steht für:
 Maple (Software), Computeralgebrasystem 
 Maple Lawn, Wohnhaus in Balmville, New York 
 Maple Leaf, Anlagemünze 
 Maple Skate, niederländischer Schlittschuhhersteller
 Waterloo Maple, kanadischer Softwareanbieter 

Siehe auch:
 Maple Grove
 Maple Township 
 Maple Valley 
 Maple River